Osoby o nazwisku Klapper posiadające biogram w Wikipedii:

 Johann Iwan Klapper (ur. 1902, zm. ?) – zbrodniarz hitlerowski, członek załogi obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen i SS-Rottenführer
 Joseph Klapper (1880–1967) – niemiecki filolog i etnograf
 Helmut Klapper (ur. 1937) – niemiecki fizyk i krystalograf
 Wit Klapper (ur. 1944) – polski brydżysta, Arcymistrz Międzynarodowy (PZBS), Seniors Master (WBF), European Master oraz European Champion w kategorii seniorów (EBL)